Der Kanton Pouilly-sur-Loire ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Cosne-Cours-sur-Loire im Département Nièvre und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Pouilly-sur-Loire, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001, wiedergewählt 2008, Hervé Monnerot.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Pouilly-sur-Loire die elf Gemeinden Bulcy, Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain, Saint-Quentin-sur-Nohain, Suilly-la-Tour, Tracy-sur-Loire und Vielmanay. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 211,57 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5818.

Bevölkerungsentwicklung 

Pouillysurloire